Noirlieu désigne notamment :
 Noirlieu, commune française, située dans le département de la Marne, en région Grand Est ;
 Noirlieu, ancienne commune française, associée à Bressuire depuis 1973, dans le département des Deux-Sèvres, en région Nouvelle-Aquitaine.